А́рчибальд Дже́ральд (А́рчи) То́мпсон (; 23 октября 1978, Отороханга, Новая Зеландия) — австралийский футболист, игравший на позиции нападающего. Участник чемпионата мира 2006 года в составе национальной сборной Австралии.

Мировой рекорд по количеству забитых голов в одном матче 
Томпсон установил мировой рекорд по количеству забитых голов в матче национальных сборных 11 апреля 2001 года, когда Австралия играла с Американским Самоа в квалификации к чемпионату мира 2002. Австралия победила со счётом 31:0, установив мировой рекорд, а Томпсон забил 13 голов (на 12, 23, 27, 29, 32, 37, 42, 45, 56, 60, 65, 85 и 88-й минутах игры).

Таким образом он побил рекорд в 10 забитых голов игрока сборной Дании Софуса «Крольбена» Нильсена в победе со счётом 17-1 против Франции на Олимпиаде 1908 . Также этот показатель сравнялся с рекордом забитых голов в профессиональных турнирах, установленным в 1885 году Джоном Петри, который забил 13 голов в Кубке Шотландии по футболу, и побил рекорд количества забитых голов в матче Чемпионата мира по футболу (с учётом квалификаций), который принадлежал австралийцу Гарри Коулу (7 голов 14 августа[1981 года в матче против Фиджи) и Кариму Багери из Ирана (7 голов 2 июня 1997 года в матче с Мальдивами).

Достижения 
 Чемпион Нидерландов — 2005/06
 Победитель регулярного чемпионата A-League — 2006/07, 2008/09
 Победитель плей-офф A-League (чемпион Австралии): 2006/07, 2008/09
 Обладатель Кубка наций ОФК — 2004

Ссылки 
 Профиль игрока на сайте клуба Мельбурн Виктори
 
 Профиль игрока на сайте Weltfussball

Футболисты Австралии
Игроки сборной Австралии по футболу
Футболисты на летних Олимпийских играх 2008 года
Игроки ФК «Карлтон»
Игроки ФК «Маркони Стэллионс»
Игроки ФК «Льерс»
Игроки ФК «Мельбурн Виктори»
Игроки ФК ПСВ
Игроки ФК «Джиппслэнд Фальконс»